SII se puede referir a:

 El Servicio de Impuestos Internos, servicio público de impuestos de Chile,
 Si y solo si (bicondicional o doble implicación), término usado en matemáticas y lógica,
 El síndrome del intestino irritable, antiguamente conocido como síndrome del colon irritable,
 Internet Information Services, servidor web y conjunto de servicios para Microsoft Windows,
 Sistema Integral de Información, sistema de gestión de la información dentro de una organización,
 Sistema Inmediato de Información del IVA (SII) de la Agencia Tributaria de España